Pražačka může být:

stavba
 Pražačka - zaniklá viniční a hospodářská usedlost, Praha 3 - Žižkov
 Gymnázium Na Pražačce – škola, Praha 3 – Žižkov

sídlo
 Pražačka (okres Český Krumlov) – zaniklé sídlo v okrese Český Krumlov
 Pražačka (Žižkov) – místní název části Prahy 3

události
 Vraždy na Pražačce

ostatní
 hovorově obyvatelka Prahy